Lorenzo Sonego era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Thiago Monteiro ha sconfitto Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-1, 7-6(7-2).

Teste di serie 

  Albert Ramos Viñolas (quarti di finale)
  Thiago Monteiro (campione)
  Corentin Moutet (secondo turno)
  Dušan Lajović (semifinale)

  Pablo Andújar (secondo turno) 
  Federico Delbonis (primo turno) 
  Francesco Passaro (secondo turno) 
  Marco Cecchinato (quarti di finale)

Qualificati 

  Matteo Gigante (secondo turno)
  Andrey Chepelev (primo turno)
  Matteo Martineau (primo turno)

  Sandro Kopp (primo turno) 
  Gabriele Piraino (secondo turno) 
  Martin Krumich (primo turno)

Lucky loser 

  Oscar José Gutierrez (primo turno)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi (primo turno)
  Gianmarco Ferrari (primo turno)

  Albert Ramos Viñolas (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Genoa Open Challenger 2022